PUM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 648 амінокислот, а молекулярна маса — 73 584.

Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК, РНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки